Erster Spieltag der Saison 2012/13 war der 23. November 2012, letzter Spieltag der 3. Februar 2013. Drei Clubs schafften den direkten Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga, alle vier Aufsteiger konnten die Klasse halten.

Tabelle 
Legende:

Aufstieg 
Die Meister der Regionalligen Nord, Ost, Süd und West steigen in die 2. Bundesliga auf. Falls es sich dabei um eine zweite Mannschaft handelt, geht das Aufstiegsrecht an die nächstplatzierte Mannschaft über.

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 12/13

2012
Hockey 2012
Hockey 2013